Имиды
 Имиды карбоновых кислот — диацилпроизводные аммиака или первичных аминов
 В аддитивной химической номенклатуре — термин при именовании диполярных соединений R3Y+-N−R (Y = N, P) and R2Z+-N−R (Z = O, S, Se, Te), формально являющимися продуктами присоединения группы RN= к атомам N, P, O, S, Se; например, азометинимиды
 Соли, в состав которых входит анион RN2−, например, Имиды металлов

Примечания